Carleso Carlés puede referirse a:
 Carles es una variante del  nombre propio masculino de Carlos.

Personas 
 Roberto Manuel Carlés, abogado argentino.
 Carles Barba Masagué es un empresario y director español de cine documental.
 Carles Marzo es un jugador de baloncesto español.
 Carles Ros Hebrera fue un notario español defensor del idioma valenciano.
 Carles Solà Ferrando es un ingeniero químico, profesor universitario y político español.

Geografía

En Filipinas 
 Carlés,  municipio perteneciente a la provincia  de Iloilo  en Bisayas occidentales (Región VI).